Teoria funkcjonałów gęstości (z ang. density functional theory) w mechanice kwantowej
 Dyskretna transformata Fouriera (z ang. discrete Fourier transform) – w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów